Toponímia:
 Tracy (Califòrnia), població dels Estats Units a l'estat de Califòrnia
 Tracy (Minnesota), població dels Estats Units a l'estat de Minnesota
 Tracy (Missouri), població dels Estats Units a l'estat de Missouri
 Tracy-Bocage, municipi al departament de Calvados (regió de Normandia, França)
 Tracy City, població dels Estats Units a l'estat de Tennessee
 Tracy-sur-Loire, municipi al departament del Nièvre (regió de Borgonya - Franc Comtat, França)
 Tracy-sur-Mer, municipi al departament de Calvados (regió de Normandia, França)
 Tracy-le-Mont, municipi al departament de l'Oise (regió dels Alts de França)
 Tracy-le-Val, municipi al departament de l'Oise (regió dels Alts de França)
 Biografies:
 James Madison Tracy (Bath, Nou Hampshire, 1839 - 1928), pianista, organista i musicògraf estatunidenc
 Keegan Connor Tracy (Windsor, Ontàrio, Canadà, 1971), actriu canadenca
 Lee Tracy (Atlanta, Geòrgia, 1898 − Santa Monica, 1968), actor estatunidenc
 Spencer Tracy (Milwaukee, 1900 – Los Angeles, 1967), actor estatunidenc 
 Susan E. Tracy, infermera nord-americana considerada una de les fundadores de la teràpia ocupacional